Sawodiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Sawodiwka (Beresiwka), Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Beresiwka
 Sawodiwka (Kachowka), Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Kachowka